Halmahera Utara () ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Maluku Utara. Mitte 2022 leben hier über 200.000 Menschen. Jailolo, der Regierungssitz von Halmahera Utara liegt im Osten des Bezirks an der Halmaherasee.

Geographie 
Der Bezirk liegt im Osten der etwa 170 km langen Landspitze im Norden der Insel Halmahera und grenzt landseitig im Westen an den Bezirk Halmahera Barat sowie im Süden in einer schmalen Stelle an den Regierungsbezirk Halmahera Timur. Er erstreckt sich zwischen 1°57′ und 2°00′ n. Br. sowie zwischen 128°17′ und 129°18′ ö. L. Der drittgrößte Regierungsbezirk der Provinz belegt ebenso bevölkerungsmäßig Platz 3 von allen zehn Verwaltungseinheiten, also Kota Ternate mitgerechnet. Zum Bezirk gehören 65 Inseln, die meisten liegen im Distrikt Loloda Kepulauan.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Halmahera Utara gliedert sich in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 196 Dörfern (Desa).

Geschichte 
Der Regierungsbezirk Halmahera Utara entstand am 25. Februar 2003 durch das Gesetz Nr. 1/2003 aus Teilen des Bezirks Halmahera Barat, der bei Gründung der Provinz Maluku Utara (1999) noch Kabupaten Maluku Utara hieß. Bei der Gründung bestand Halmahera Utara aus neun Distrikten (Kecamatan). Mit der Gründung des Bezirks Pulau Morotai im Jahr 2008 wurden drei davon abgetrennt. Die restlichen sechs Distrikte erfuhren bereits 2006 eine Aufspaltung in 17 Distrikte. Zehn Distrikte wurden neu gebildet, Malifut blieb unverändert bestehen:
 Tobelo Barat, Tobelo Timur und Tobelo Utara wurden vom Distrikt Tobelo abgetrennt,
 Galela Barat, Galela Selatan und Galela Utara wurden vom Distrikt Galela abgetrennt,
 Kao Barat, Kao Teluk und Kao Utara wurden vom Distrikt Kao abgetrennt,
 Loloda Kepulauan wurde vom Distrikt Loloda Utara abgespalten.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Halmahera Utara 197.638 Menschen, davon 96.667 Frauen (48,91 %) und 100.971 Männer (51,09 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,20 %.

Mitte 2022 waren 40,69 % der Einwohner Moslems, 59,29 Prozent der Einwohner Christen (117.519 Protestanten / 1.770 Katholiken).69,35 Prozent oder 139.523 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 25,87 % waren Kinder und 4,78 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 52,34 (43,80) % ledig, 44,13 (52,03) % verheiratet, 0,57 (0,67) % geschieden und 2,97 (3,50) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (170.646).
Der HDI-Index lag 2020 mit 63,53 an vorletzter Stelle in der Provinz (Durchschnittswert dieser: 68,49).

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Utara — Karte 1:220.000 (2014)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Halmahera Utara (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku Utara